Colmeal (Figueira de Castelo Rodrigo) — freguesia no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
 Colmeal (Góis) — freguesia no concelho de Góis
 Colmeal da Torre — freguesia no concelho de Belmonte
 Aldeia do Colmeal — povoação em Colmeal, Figueira de Castelo Rodrigo

Desambiguações de topônimos